

Communes 

 Lapeyrouse, commune française de l'Ain
 Lapeyrouse, ancienne commune française de la Haute-Garonne, aujourd'hui intégrée à Lapeyrouse-Fossat
 Lapeyrouse, commune française du Puy-de-Dôme

Voir aussi 
Lapeyrouse-Fossat, commune française de la Haute-Garonne
Lapeyrouse-Mornay, commune française de la Drôme

Personnages 

 Gabriel Théodore Vallier de Lapeyrouse (1734-1803), général de brigade français ;
 Léonard Rochon de Lapeyrouse (1808-1895), enseigne de vaisseau français et préfet ;
 Philippe-Isidore Picot de Lapeyrouse (1744-1818), naturaliste français.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France